Popis rijeka u Sloveniji s duljinom slovenskog dijela, te rijekom u cjelini.

Popis 

Slovenija 
Slovenija, rijeke